blies (gerst), het kafje van de gerstkorrel
Blies (rivier), een rivier in Duitsland en Frankrijk